De term Koloniaal instituut kan verwijzen naar:

 Koloniaal Instituut Van Kinsbergen
 Koninklijk Instituut voor de Tropen